Надін Веласкес (; 20 листопада 1978) — американська акторка і модель, відома за своїми ролями у серіалах Мене звати Ерл та The League, і фільмах Війна та Рейс.

Фільмографія

Кіно

Примітки

Посилання 
 

Американські телеакторки
Американці пуерто-риканського походження